Alessandro IV (323-311 a.C.) – figlio putativo di Alessandro III di Macedonia
 Alessandro IV (1199-1261) – papa della Chiesa cattolica